Спас Спасов може да се отнася за:

 Спас Иванов Спасов (1896 – неизв.), български офицер, полковник
 Спас Ненчев Спасов (р. 1952), български офицер, бригаден генерал
 Спас Спасов (р. 1990), български футболист